Die Hockey Series Open 2018/19 der Damen ist die erste Ausgabe der ersten Runde der Hockey Series. Sie begann im Juni 2018 und endet voraussichtlich September 2018. Fünfzehn Nationen qualifizieren sich für die nächste Runde, die Hockey Series Finals 2018/19.

Teilnehmer 
Bei der Hockey Series Open dürfen alle Verbände teilnehmen, die nicht schon an der Hockey Pro League beteiligt sind. Außerdem sind von allen Nationen die sich anmelden, die auf der Weltrangliste neun Bestplatzierten bereits für die Hockey Series Finals qualifiziert. Folgende Teilnehmer stehen fest (Stand: August 2018):

Salamanca 
Vom 5. bis zum 10. Juni fand in Salamanca, Mexiko das erste Turnier der Hockey Series Open statt. Teilnehmer waren fünf nord- und mittelamerikanische Verbände. Die Platzierungen wurden nach einer einfachen Runde jeder-gegen-jeden ermittelt. Sieger wurden die Vereinigten Staaten, gemeinsam mit Mexiko qualifizierten sie sich auch für die nächste Runde.

Parallel wurde ein Herrenturnier der Hockey Series Open veranstaltet.

Schiedsrichterinnen 
 Mariana Reydo
 Diana Borrayo
 Megan Robertson
 Alejandra Pasillas

Tabelle

Ergebnisse

Rangliste 

Für die Hockey Series Finals qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Singapur 
Das Turnier in Singapur fand vom 23. Juni bis zum 1. Juli 2018 statt. Das Format sah eine jeder-gegen-jeden Gruppenphase mit anschließenden Platzierungsspielen vor. Gewinner und Qualifikant für die nächste Runde war Singapur.
Parallel wurde ein Herrenturnier der Hockey Series Open veranstaltet.

Schiedsrichterinnen 

 Binish Hayat
 Dinesha Perera
 Minami Inamoto
 Ornpimol Kittiteerasopon
 Assel Mukasheva
 Bernadette Pangrazio
 Malissa Rahman
 Rinky See
 Norasyikin Sharuidin
 Mila Yuliarni

Tabelle

Gruppenspiele

Platzierungsspiele 
Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Rangliste 

Für die Hockey Series Finals qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Wattignies 
Vom 6. bis zum 8. Juli wurde in Wattignies, Frankreich das Turnier veranstaltet. In einer jeden-gegen-jeden-Gruppenphase wurde die Platzierungen ermittelt. Sieger wurde Weißrussland, das sich gemeinsam mit Russland und Frankreich für die nächste Runde qualifizierte.

Schiedsrichterinnen 
 Lisette Baljon
 Anastasia Bogolyubova
 Ines El Hajem
 Elena Ozerskaia
 Xenia Ulrich

Tabelle

Ergebnisse

Rangliste 

Für die Hockey Series Finals qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Port Vila 
Vom 15. bis zum 18. August fand in Port Vila, Vanuatu das Turnier statt. Teilnehmer waren ozeanische Inselstaaten. Der Modus bestand aus einer jeden-gegen-jeden-Gruppenphase mit anschließenden Platzierungsspielen. Das Turnier wurde nicht im Großfeld-Format (mit 11 Spielern pro Mannschaft), sondern im sogenannten "Hockey's 5"-Format, mit nur fünf Spielern pro Mannschaft, auf einem kleineren Spielfeld und mit leicht abgewandelten Regeln, ausgetragen. Sieger und qualifiziert für die nächste Runde war Fischi.

Parallel fand ein Herrenturnier der Hockey Series Open statt.

Schiedsrichter 
 Harry Heritage
 Malkom Mayoho
 Catherine Thaggard
 Samson Auga
 Nick Saunders
 Frank Vira

Tabelle

Spielplan

Platzierungsspiele 

Spiel um Platz 3

Finale

Rangliste 

Für die Hockey Series Finals qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Vilnius 
Das Turnier fand vom 21. bis zum 26. August in Vilnius, Litauen statt. Die Platzierungen wurden anhand einer einfachen jeder-gegen-jeden-Runde ermittelt. Der Sieger Ukraine qualifiziert sich gemeinsam mit Tschechien und Wales für die nächste Runde.

Schiedsrichterinnen 
 Anastasia Bogolyubova
 Teresa Lipsky
 Olena Klymenko
 Toni-Lee Lambert
 Kamile Mockaityte
 Sandra Wagner

Tabelle

Spielplan

Rangliste 

Für die Hockey Series Finals qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Santiago 
Das Turnier wird vom 18. bis zum 23. September in Santiago de Chile veranstaltet. Die Platzierungen werden in einer jeder-gegen-jeden-Gruppenphase ermittelt.

Parallel wird ein Herrenturnier der Hockey Series Open veranstaltet.

Schiedsrichterinnen 

 Veronica Villafañe

 Claudia Flores Guillen

 Natalia Lodeiro

 Claudia Montino

 Mercedes Sanchez

Tabelle

Gruppenspiele

Einzelnachweise 

Hockeyturnier
Hockey 2018
Hockey 2019